Elwing je fiktivní postava z knihy Silmarillion J. R. R. Tolkiena.

Život 
Elwing se narodila v Ossiriandu Nimloth, elfce z Doriathu, a Diorovi, synovi Berena a Lúthien. Společně s otcem a dvěma bratry Elurédem a Elurínem přesídlili do Menegrothu. Když byl poté Doriath napaden Fëanorovými syny, Elwing uprchla do Arvernienu a s sebou odnesla silmaril.

Provdala za Eärendila a porodila mu syny Elronda a Elrose. Fëanorovi synové žádali po Elwing vydání silmarilu, ale Elwing odmítla. Fëanorovi synové proto vpadli do Arvernienu a došlo ke třetímu Zabíjení elfů elfy, Elros a Elrond byli zajati, ale Elwing se silmarilem skočila do moře.

Elwing byla zachráněna Ulmem, který ji dal podobu velkého ptáka a ona mohla najít Eärendila, který se plavil po moři. Společně se poté plavili na západ do Amanu, Valar nad nimi vynesli rozsudek a oni a jejich potomci si mohli vybrat zda sdílet svůj osud s elfy nebo lidmi. Elwing si zvolila osud elfů a Eärendil si kvůli ní zvolil stejně.

Související články 
 Eärendil
 Dior

Půlelfové

de:Figuren in Tolkiens Welt#Earendil und Elwing
pl:Półelf (Śródziemie)#Elwinga